beryl – pierwiastek chemiczny
 beryl – minerał
 Beryl – menedżer okien
 Beryl – telewizor
 Beryl – polski karabinek wz. 96

Zobacz też 

 BERYL-2 – odbiornik radiokomunikacyjny